

Albums 
 Unbreakable, album des Scorpions sorti en 2004
 Unbreakable, album des Backstreet Boys sorti en 2007
 Unbreakable, onzième album de Janet Jackson sorti en 2015
 Unbreakable, chanson de cet album aussi sortie en single quelques jours plus tôt.

Chansons 
 Unbreakable, chanson d'Alicia Keys
 Unbreakable, chanson de Michael Jackson
 Unbreakable, chanson de Sinplus

Films 
 Unbreakable, titre original du film Incassable sorti en 2002